Folio steht für:

 ein historisches Papierformat, siehe Papierformat #Historische Formate
 ein Buchformat
 eine für vormoderne Bücher und Manuskripte genutzte Seitenangabe, siehe Folium
 die Erstausgabe von William Shakespeares gesammelten Werken, siehe Shakespeares Folio
 Folio (Schriftart), eine serifenlose Schriftart
 NZZ Folio, ein monatlich erscheinendes Magazin der NZZ
 Folio Verlag, ein österreichisch-italienischer Buchverlag
 eine Software für webbasiertes Content- und Dokumentenmanagement, siehe Fabasoft Folio
 Folio (Bibliothekssoftware), eine Open-Source-Softwarebasis für ein Bibliotheksmanagementsystem
 Fólio, ein Literaturfestival in Portugal

Folio ist der Familienname folgender Personen:
 Cynthia Folio (* 1954), US-amerikanische Komponistin, Flötistin und Musikpädagogin